Шарль де Голль () — французький генерал, президент Франції у 1958–1969 роках.
 Шарль де Голль — міжнародний аеропорт поблизу Парижа.
 Шарль де Голль — французький атомний авіаносець.
 Шарль де Голль—Етуаль — станція паризького метрополітену.

Див. також 
 Площа Шарля де Голля